Anse à Pitre kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Pedernales (provinshuvudstad),

Haiti 

 Anse-à-Pitre, ort,